Васкул може означати

Українське прізвище 
Васкул — старовинне березунівське прізвище. Відомі носії:
 Петро Васкул (†2 серпня 1941) — український політичний, військовий та освітній діяч. Четар УСС, сотник УГА, член Проводу ОУН. Комендант Городенківської старшинської школи. Страчений мадярськими окупантами.
 Орест Васкул — син Петра Васкула, голова Київського Крайового Братства вояків ОУН-УПА.

Гора 
 Васкул — гора в масиві Чорногора (Українські Карпати).

Українські прізвища